Arkeden ist der deutsche Name folgender Orte in Rumänien:

 Archita, Kreis Mureș, Siebenbürgen
 Archiud, Kreis Bistrița-Năsăud, Siebenbürgen